«Lift Me Up» — третий сольный сингл Джери Халлиуэлл из её дебютного альбома Schizophonic. Сингл занял 1-е место в UK Singles Chart.

История чарта 
По случайному совпадению сингл Джери «Lift Me Up» был выпущен в один день наряду с дебютным синглом «What I Am» Эммы Бантон, другой участницей группы Spice Girls. Поэтому сингл Халлиуэлл занял 1-е место в UK Singles Chart, а сингл Бантон — 2-е место соответственно. Также сингл Джери на 200 копий опередил сингл Эммы в продажах.

Формат и список композиций 
UK CD1/European CD2
(Released 1 November 1999)

 «Lift Me Up» — 3:52
 «Lift Me Up» [Metro Edit] — 3:57
 «Lift Me Up» [Almighty Edit] — 3:24
 «Lift Me Up» [K-Klass Phazerphunk Mix] — 8:02

UK CD2/European CD1
(Released 1 November 1999)

 «Lift Me Up» — 3:52
 «Live and Let Die» — 3:10
 «Very Slowly» — 3:59
 «Lift Me Up» Enhanced Video

European 2-Track CD Single
(Released 1 November 1999)

 «Lift Me Up» — 3:52
 «Live and Let Die» — 3:10
 «Lift Me Up» Enhanced Video

Italian 12"
(Released November 1, 1999)

 «Lift Me Up» [K-Klass Phazerphunk Mix] — 8:02
 «Lift Me Up» [Sharp Deadly Dub] — 6:55
 «Lift Me Up» [Sharp Sonik Vocal Mix] — 7:34
 «Lift Me Up» — 3:52

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Говард Гринхелл. Съёмки проходили в Испании. По сюжету Джери едет на автомобиле Oldsmobile по пустынному шоссе. Вдруг она останавливается, так как у её машины спустило колесо. Неожиданно ей на помощь приходят инопланетяне в скафандрах. Съемки прошли в октябре 1999 года.

Чарты

Недельный чарт

Годовой чарт

Официальные версии и ремиксы 
 Альбомная версия — 3:52
 Almighty 7" Definitive Mix — 3:24
 Almighty Definitive Mix* — 6:54
 Almighty Edit — 6:06
 K-Klass Phazerphunk Mix — 8:02
 K-Klass Phazerphunk Radio Mix* — 4:06
 K-Klass Phazerphunk Mix Edit — 3:18
 Metro Club Mix* — 6:04
 Metro Edit — 3:57
 Metro Extended Mix* — 6:06
 Pharmacy Phazerphunk Dub* — 7:22
 Sharp Sonik Vocal Mix — 7:34
 Sharp Deadly Dub — 6:55

* исключительно как промосингл

Примечания

Ссылки 

Песни Джери Халлиуэлл
Синглы EMI Records
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart